Rio della Croce canal de Venise
 rio de la Croce ou Rio dei Tolentini, canal de Venise